

Дани сећања 

1140-е пне.